Erhartt ist der Familienname folgender Personen:

 Antonie Erhartt (1826–1853), österreichische Schauspielerin und Sängerin (Sopran)
 Louise Erhartt (1844–1916), deutsche Schauspielerin österreichischer Herkunft